De Zwitserse voetbalbeker 2001/02 (Duits: Schweizer Cup 2001/02) was de 77ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 augustus 2001 en eindigde met de finale op 12 mei 2002 in het St. Jakob-Park in Basel. FC Basel won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club onder leiding van trainer-coach Christian Gross met 2-1 te sterk voor Grasshopper-Club. Het beslissende doelpunt kwam in de verlenging op naam van Murat Yakin, die een strafschop benutte. De eindstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Philippe Leuba.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 2001/02
Zwitsers voetbalelftal in 2001
Zwitsers voetbalelftal in 2002

2002
Bekervoetbal 2001/02